

Persone 
 Camilla Wicks – violinista statunitense
 Chad Wicks – wrestler statunitense
 Josh Wicks – calciatore statunitense
 Patti Wicks – cantante e pianista statunitense
 Sidney Wicks – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Sue Wicks – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense

Televisione 
 Wicks – programma televisivo canadese